

Persone 
 Tom Gries (1922-1977) – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Jon Gries (1957) – attore statunitense
 Theo Gries (1961) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Sarah Kim Gries (1990) – attrice tedesca

Geografia

Austria

Comuni 
 Gries am Brenner – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)
 Gries im Sellrain – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Frazioni e quartieri 
 Gries – frazione di Bruck an der Großglocknerstraße, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Gries – distretto di Graz, città statutaria (Stiria)
 Gries – frazione di Neuhofen an der Krems, comune nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)
 Gries – frazione di Virgen, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Gries – frazione di Wolfsberg, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Gries im Sulztal – frazione di Längenfeld, comune nel distretto di Imst (Tirolo)

Francia 
 Gries – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Gries – comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)

Italia 
 Corno Gries – montagna nelle Alpi Lepontine in Val Formazza, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
 Gries – frazione di Canazei, comune nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Gries-San Quirino (in tedesco Gries-Quirein) – circoscrizione di Bolzano, città nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Passo del Gries – passo alpino nelle Alpi Lepontine in Val Formazza, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
 Piccolo Corno Gries – montagna nelle Alpi Lepontine in Val Formazza, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)